Étréchy kan syfta på:
 Étréchy, Cher
 Étréchy, Essonne
 Étréchy, Marne